Orbelín Pineda Alvarado (Mexikóváros, 1996. március 24. –) a mexikói válogatott labdarúgója, aki 2022 óta a görög AÉKban játszik középpályásként.

Pályafutása

Klubcsapatokban

A Querétaro már 2013-ban szerepelt az U17-es mexikói bajnokságban, ahol egy év alatt 27-szer pályára is lépett, és 5 gólt szerzett. A felnőtt bajnokságban 2014. augusztus elsején szerepelt először (csereként) egy Pachuca elleni, 2–0 arányban megnyert hazai mérkőzésen. 2015-ben bajnoki második lett a Querétaróval, majd a Guadalajarához igazolt, amellyel 2017-ben bajnokságot nyert.

2019 és 2021 között a mexikóvárosi Cruz Azul játékosa volt, majd 2022-ben a spanyol Celta Vigóhoz szerződött, akik azonban még abban az évben kölcsönadták a görög AÉKnak.

A válogatottban
A válogatottban először 20 évesen, 2016. szeptember 6-án lépett pályára egy Honduras elleni világbajnoki selejtezőn. Első gólját 2017 nyarán lőtte Salvador ellen. 2019-ben tagja volt a CONCACAF-aranykupát megnyerő mexikói keretnek, igaz, a tornán csak egy mérkőzésen lépett pályára. Többet szerepelt viszont a 2021-es aranykupán, illetve 2022-ben beválogatták a világbajnokságon szereplő mexikói keretbe is.

Mérkőzései a válogatottban

Jegyzetek

Források
Orbelín Pineda a Liga MX honlapján 
Orbelín Pineda a mediotiempo.com-on 

Mexikói labdarúgók
1996-ban született személyek
Labdarúgó-középpályások
A Querétaro labdarúgói
A CD Guadalajara labdarúgói
A Cruz Azul labdarúgói
Az AEK Athén labdarúgói
Élő személyek
A 2022-es világbajnokság labdarúgói